Никола́й Ива́нович У́ткин (1780, Тверь — 1863, Санкт-Петербург) — русский гравёр, признанный мастер портретной резцовой гравюры первой половины XIX века; академик (с 1814) и заслуженный профессор (с 1839) Императорской Академии художеств, хранитель отдела эстампов императорской коллекции в Эрмитаже (1817—1860) и смотритель Музея Академии художеств (1841—1854).

Биография 
Матерью Николая была дворовая девушка, отцом — Михаил Никитич Муравьёв. Но замуж его мать была выдана за камердинера И. С. Уткина. Вскоре после рождения будущего художника семья переехала в Санкт-Петербург. В 1785 году пятилетний крепостной мальчик получил вольную и был определён в воспитательное отделение при Императорской академии художеств.

Пройдя здесь предварительную школу рисунка, четырнадцатилетний Уткин, как выказавший большую способность к нему, был переведён в гравировальный класс академии под руководство сперва А. Я. Радига, потом С. Ф. Иванова и, с 1796 года, вызванного из Германии И. С. Клаубера.

Уткин быстро усваивал технику гравировального резца, не переставая вместе с тем совершенствоваться в рисовании.

В 1798 и 1799 годах он получил малую и большую серебряные медали за рисунки с натуры и при окончании академического курса в 1800 году за гравирование 18 изображений античных статуй, гравированных в одних контурах, был удостоен «аттестата со шпагой» и малой золотой медали. Это давало право остаться при академии в качестве пенсионера ещё на три года для выполнения программы на большую золотую медаль.

Оставленный при академии, Уткин создал гравированный портрет Н. А. Муравьёва (1801), приходящегося ему дедом. Виньетка, нарисованная Репниным-Фоминым и выгравированная Уткиным, была приложена к альманаху Вольного Общества любителей словесности, наук и художеств «Свиток Муз», часть І, СПб. 1802 год. К этому периоду относятся ещё два рисунка: портрет отца художника М. Н. Муравьёва (1803), выполненный с оригинала Ж.-Л. Монье и предназначенный для гравирования, и портрет Александра I (около 1801) по оригиналу П. Э. Рокштуля.

В Париже 

За большой эстамп «Иоанн Креститель, проповедующий в пустыне» с эрмитажной картины Р. Менгса Уткин был награждён в 1802 году большой золотой медалью и правом на поездку за границу, которым он воспользовался в конце следующего года.

В Париже он поступил под руководство знаменитого Ш. К. Бервика, сначала занимаясь в мастерской своего нового учителя и работая над разными частными заказами, а потом, во время войны Наполеона с Россией, живя, как пленник, под полицейским надзором. В этот период им были исполнены гравюры «Эней, спасающий своего отца при разрушении Трои», с картины Доменикино, вошедшая в известное издание «Musée Français», и превосходный портрет князя А. Б. Куракина. Первое из этих произведений было выставлено в Парижском салоне 1810 году. Парижская академия наградила Уткина за этот эстамп, по приказанию Наполеона, золотою медалью, а император Александр I пожаловал ему перстень с бриллиантами; Петербургская академия дала ему титул назначенного в академики.

Ещё будучи в Париже был посвящён в масонство, затем продолжил членство в масонских ложах в Петербурге, был членом-основателем (1818 год) ложи «Орфей», а с 1819 года её секретарём.

Возвращение в Санкт-Петербург 

Портрет князя А. Б. Куракина, исполненный в 1812 году, доставил Уткину по его возвращении в 1814 году в Санкт-Петербург звание академика.

По смерти И. С. Клаубера в 1817 году Уткин занял его место как в Академии, так и в Императорском Эрмитаже, в котором покойный был хранителем эстампов. В следующем за тем году за портрет Суворова Академия произвела его в советники, из которых за уничтожением этого звания в 1831 году он был переименован в профессора. В 1819 году художнику был пожалован титул гравёра Его Величества с жалованием по 3000 руб. в год.

В его лице русское искусство имело не только высокодаровитого художника, но и опытного наставника художников в области гравирования резцом — А. Я. Олещинского, Д. В. Андрузского, Ф. И. Иордана, К. Я. Афанасьева, А. А. Пищалкина, Е. И. Гейтман, С. Л. Захарова, А. А. Збруева, Н. Н. Аберда и других.

В 1827 году было создано одно из наиболее замечательных его произведений, «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке», с оригинала В. Л. Боровиковского. На академической выставке 1836 года было выставлено шесть больших, превосходных портретов, награвированных им менее чем в три года, в том числе особенно мастерские портреты А. Н. Оленина и графа С. С. Уварова. Это была самая блестящая пора деятельности Уткина, упрочившая его славу: своим членом его признали несколько зарубежных академий — Стокгольмская (1820), Антверпенская (1827) и Дрезденская (1828). Высочайшие особы не раз выражали ему своё благоволение ценными подарками и другими знаками отличия. Императорская академия в 1840 году почтила его званием заслуженного профессора. Но с этих пор резец Уткина стал слабеть.

В 1845 году уже 65-летний художник принялся за гравирование картины В. К. Шебуева «Обедня св. Василия Великого» и, окончив эту работу только в 1856 году, произвёл эстамп, далеко уступающий прежним его произведениям.

Постепенный упадок сил заставил его передать заведование гравёрным классом в 1850 году и прочие должности своему любимому ученику Ф. И. Иордану.

В 1860 году праздновался пятидесятилетний юбилей художественной деятельности Уткина, причём Академия поднесла ему золотой экземпляр выбитой в его честь медали.

После этого Уткин сел за работу, начатую ещё в 1819 году: воспроизведение картины Бронзино «Св. Семейство». Эту работу он закончил перед самой своей кончиной, последовавшей в 1863 году.

Николай Иванович Уткин был похоронен на Смоленском православном кладбище. В 1930-е гг. перезахоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Творчество 

Всех произведений Уткина насчитывается до 224. Среди них важнейшими должно признать портреты, значительно превосходящие достоинством его гравюры исторического содержания. Уткину принадлежат портреты Михаила Десницкого (1799), И. А. Крылова и Е. С. Семёновой (оба 1816; с рисунков О. А. Кипренского), А. В. Суворова (1818, с оригинала И. Г. Шмидта), Н. М. Карамзина (1818, с оригинала А. Г. Варнека), А. С. Пушкина (1827 и 1838, с оригинала О. А. Кипренского), графа А. А. Аракчеева с оригинала Г. Вагнера и многие другие. Создал 20 гравюр с медальонов Ф. П. Толстого, посвященных Отечественной войне 1812 года (см. Медальоны Фёдора Толстого). Прелестны также многие из тонких, красивых по штриху виньеток, вышедших из-под его резца.

Уткин неоднократно изменял свою манеру, но постоянно возвращался к систематичной, изящной технике своего учителя, Клаубера. Заимствуя приёмы резца от других мастеров, он не подражал им слепо, а перерабатывал их по-своему, сообразно с характером воспроизводимого сюжета и веществом представленных в нём предметов — гравировал иначе лица, иначе бархат, шёлк и прочие аксессуары, причём в лучшую свою пору достигал до поразительной колоритности и гармоничности целого. Превосходный рисунок, блестящий твёрдый штрих, проложенный без излишества и с правильным расчётом, вкус всего исполнения, — таковы достоинства важнейших из произведений Уткина.

Адреса в Санкт-Петербурге 
1820 год — дом Е. Ф. Муравьёвой — набережная реки Фонтанки, 25.

Память 
В 1936 году прах Н. И. Уткина и надгробие с могилы на Смоленском православном кладбище были перенесены в Некрополь мастеров искусств на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге.

Портрет Н. И. Уткина, исполненный в 1846 году Августом Петцольдом (карандаш, чёрный мел; 294×234 мм), хранится в Кабинете гравюры в Дрездене.

Примечания

Литература 
Полные биографии
 
 
Другие работы
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 

 
 

Муравьёвы
Внебрачное потомство аристократов Российской империи
Масоны России
Художники России в общественном достоянии
Художники-педагоги
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Перезахороненные со Смоленского православного кладбища
Похороненные на Тихвинском кладбище